Schmiedgraben ist ein geographischer Name:

 Schmiedgraben, deutscher Name von Chotýčany, Gemeinde im Okres České Budějovice (Bezirk Budweis), Jihočeský kraj (Südböhmische Region), Tschechien

 Schmiedgraben (Forellenbach), rechter Zufluss des Forellenbachs (zur Friedberger Ach) nahe Dickelsmoor, Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schmiedgraben (Grieslbach), linkes Bachtal zum Grieslbach vor Weißleiten, Gemeinde St. Ulrich am Pillersee, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Schmiedgraben (Saalach), rechter Zufluss vom Schattberg der Saalach gegenüber Saalbach, Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Schmiedgraben (Schandlbach), linker Zufluss des Schandlbachs (zur Bina) bei Sölgerding, Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schmiedgraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur Loisach bei Bichl) im Gemeindegebiet von Bichl, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schmiedgraben (Zellbach), rechtes Bachtal zum Zellenbach (zur Piesting) nahe Kreuzhof, Markt Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schmiedbach